Reuteria är ett släkte av insekter. Reuteria ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Reuteria